Żelechy – inna nazwa herbu szlacheckiego Dąb
2 miejscowości w Polsce: 

 Żelechy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Sochocin 
 Żelechy – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica